Bicaj alközség, alsó szintű közigazgatási egység Albánia Kukës megyéjében
Bicaj, albániai falu Kukës megyében, az előbbi alközség központja 
Bicaj, albániai falu Elbasan megye Gramsh községében 
Bicaj, albániai falu Elbasan megye Peqin községében 
Bicaj, albániai falu Shkodra megye Puka községében 

bicaj, a kerékpár bizalmas megnevezése